WEVO steht für:
 WEVO (Motorradmarke), niederländische Motorradmarke
 WEVO (Radiostation), US-amerikanische Radiostation

Abkürzung